Rehe steht für:

 Reh (auch: Europäisches Reh), die kleinste Art der Hirsche
 Rehe (Gattung), eine Gattung der Trughirsche
 Rehe (Provinz) (auch Jehol), ehemalige Provinz in Nordchina zur Zeit des Kaiserreichs
 Rehe (Westerwald), Ortsgemeinde im Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Stahlnetz: Rehe, achtzehnte Episode (1964) der Fernsehserie Stahlnetz, siehe Stahlnetz/Episodenliste#1958 bis 1968
 Rehe (Adelsgeschlecht), thüringisches Rittergeschlecht

Rehe ist der Familienname folgender Personen:
 Rolf F. Rehe (* 1935), deutscher Zeitungsdesigner
 Stephanie Rehe (* 1969), US-amerikanische Tennisspielerin
 Tame Horomona Rehe (1884–1933), letzter überlebende Moriori in Neuseeland

Siehe auch:
 Hufrehe, Huferkrankung bei Pferden
 Klauenrehe, Klauenerkrankung bei Rindern